"Monasterolo" pode significar:
 Monasterolo Casotto, comuna italiana do Piemonte
 Monasterolo di Savigliano, comuna italiana do Piemonte
 Monasterolo del Castello, comuna italiana da Lombardia

Ver também
 

Desambiguações de topônimos